Neue Residenz ist der Name folgender Bauwerke:
 Neue Residenz (Bamberg)
 Neue Residenz (Halle)
 Neue Residenz Passau
 Neue Residenz (Salzburg)

Siehe auch: 
 Alte Residenz
 Residenz